Maicon är ett brasilianskt namn. Det kan avse

Maicon Douglas Sisenando, brasiliansk fotbollsspelare född 1981 
Maicon dos Santos, brasiliansk fotbollsspelare född 1981.
Maicon dos Santos Corrêa, brasiliansk fotbollsspelare född 1984 
Maicon Marques Bitencourt, brasiliansk fotbollsspelare född 1990 
Maicon Pereira da Oliveira, brasiliansk fotbollsspelare född 1988  
Maicon Pereira Roque, brasiliansk fotbollsspelare född 1988 
Maicon Thiago Pereira de Souza, brasiliansk fotbollsspelare född 1985 
Andréia dos Santos, med smeknamnet Maicon eller Maycon, brasiliansk fotbollsspelare